Андрей Ливен:
 Ливен, Андрей Александрович (1839—1913) — действительный тайный советник.
 Ливен, Андрей Карлович (1798—1856) — генерал-лейтенант, командир лейб-гвардии Уланского полка.